Baker Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baker Farm (Maryland), NRHP-Nr. 78001485
 Baker Farm (Catawba County, North Carolina), NRHP-Nr. 90000857
 Baker Farm (Franklin County, North Carolina), NRHP-Nr. 82001297